Con il nome di Sault Sainte Marie (normalmente scritte in inglese Sault Ste. Marie e in francese Sault-Sainte-Marie) sono indicate due città gemelle del Nordamerica, sulla linea di confine tra Canada e Stati Uniti d'America:

 Sault Sainte Marie (Canada), città della Provincia dell'Ontario;
 Sault Ste. Marie (Michigan), città dello Stato del Michigan.